Detzer ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Detzer (1930–1992), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Sandra Detzer (* 1980), deutsche Politikerin der Grünen